La Serie C2 1981-1982 fu il quarto campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 20 settembre 1981 e si concluse il 6 giugno 1982.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1982-1983.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1982-1983.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1982-1983.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1982-1983.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981